BGL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baglung (Nepal)
 BGL – vecchio codice valutario ISO 4217 del Lev bulgaro fino al 1999 (ora BGN), valuta della Bulgaria